Regius Professor of Medicine henviser til:

 Regius Professor of Physiology (Aberdeen)
 Regius Professor of Physiology (Glasgow)